

Geografia 

Lehi – località citata nella Bibbia
Lehi – città dello Utah.

Personaggi 

Lehi – nel Libro di Mormon, profeta ebraico che visse nel VI secolo a.C.
Lehi – nel Libro di Mormon profeta figlio di Helaman, che visse nel I secolo d.C.
Lehi – un comandante militare nefita, citato nel Libro di Mormon.

Sigle 

Lehi – acronimo di Lohamei Herut Israel, un gruppo paramilitare terroristico sionista.